Карасу́ () — село в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Карасу», как единственный населённый пункт в его составе.

География  
Селение расположено в западной части Черекского района, у впадения реки Карасу в Черек-Безенгийский. Находится в 19 км к юго-западу от районного центра Кашхатау и в 57 км к югу города Нальчик (по дороге).

Площадь территории сельского поселения составляет — 16,18 км2. Из них около 95% площади занимают сельскохозяйственные угодья и горные пастбища.

Граничит с землями населённых пунктов: Бабугент на северо-востоке и Безенги на юго-западе.

Населённый пункт расположен в горной зоне республики. Средние высоты на территории села составляют 1237 метров над уровнем моря. Имеются участки достигающие отметок в 2000 метров. Наивысшими точками сельского поселения являются горы Чирахкенд и Зюлькасар.

Гидрографическая сеть представлена реками Черек-Безенгийский и Карасу. В долине реки Черек-Безенгийский расположены наиболее равнинные участки.

Климат влажный умеренный. Лето короткое и тёплое. Зимы длинные, но прохладные. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,5°С, и колеблется от средних +18,5°С в июле, до средних -4,0°С в январе. Первые заморозки наблюдаются вначале октября, последние в начале апреля. Среднегодовое количество осадков составляет около 900 мм. Основное количество которых выпадает в период с мая по июль. Весной при резких перепадах температуры, с гор дуют сильные ветры.

История 
Селение Карасу было основано в 1887 году, переселенцами из верховьев Хуламо-Безенгиевского ущелья, осевшими у устья реки Карасу.

До 1935 года село с сельсоветом входило в состав Балкарского округа КБАССР. После разукрупнения округа, было включено в состав новообразованного Хуламо-Безенгиевского района.

8 марта 1944 года балкарцы были депортированы в Среднюю Азию, и село находилось в заброшенном состоянии в течение 13 лет.

В 1957 году решением Верховного Совета СССР балкарцы были реабилитированы и им было разрешено вернуться в свои прежние места проживания.

После возвращения из мест депортации, село постепенно разрасталось за счёт прежних жителей сёл Шики и Холам, которые после 1944 года остались заброшенными.

В 1992 году Карасуевский сельский совет был реорганизован и преобразован в Карасуевскую сельскую администрацию. В 2005 году Карасуевская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения
 2010 года:

 Поло-возрастной состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 234 чел. (46,2 %). Женщины — 273 чел. (53,8 %).

Средний возраст населения — 31,7 лет. Медианный возраст населения — 28,1 лет.

Средний возраст мужчин — 33,5 лет. Медианный возраст мужчин — 32,5 лет.

Средний возраст женщин — 30,1 лет. Медианный возраст женщин — 25,6 лет.

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Карасу — с. Карасу, ул. Черекская, 11.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Карасу. Состоит из 6 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Мечиев Сафар Салихович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Карасу. Состоит из 11 депутатов, избираемых на 5 лет.

Образование  
 МКОУ средняя общеобразовательная школа — ул. Школьная, 21.
 Начальная школа Детский сад (при школе).

Здравоохранение  
 Участковая больница — ул. Черекская, 2.

Культура  
 Дом Культуры

Общественно-политические организации: 
 Совет старейшин 
 Совет ветеранов труда

Ислам  
В селе действует одна мечеть.

Экономика 
В селе не действуют крупные предприятия, но имеются небольшие производственные цеха, такие как цех по изготовлению пластиковых окон, дверей, перекрытий, фасадов, балконов. Делянка в лесном хозяйстве по добыче ценных буковых пород дерева. Молочные фермы, действовавшие при СССР, ныне заброшены, так же как и цех по производству паркета.

Улицы  
На территории села зарегистрировано 8 улиц :

Ссылки  
 Сельское поселение Карасу

Примечания 

Населённые пункты Черекского района
Муниципальные образования Черекского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии